RN 25 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 25, Frankreich
 Route nationale 25 (Madagaskar)
 Ruta 25 (Chile)